Loxton kan syfta på följande:

 Loxton, Somerset, ort i England, Storbritannien
 Loxton, South Australia, ort i Australien